Пе́рша лі́га СРСР з фу́тболу 1991 — останній 21-ий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 22 команди. Переможцем чемпіонату став клуб «Ротор» (Волгоград). Чемпіонат тривав з 5 квітня по 8 листопада 1991 року.

Поповнення ліги 
Пониження з вищої ліги
 «Ротор» (Волгоград)

Підвищення з другої ліги
 «Уралмаш» (Свердловськ) — переможець другої ліги зони Центр
 «Буковина» (Чернівці) — переможець другої ліги зони Захід (дебют)
 «Нафтовик» (Фергана) — переможець другої ліги зони Схід (дебют)
 «Навбахор» (Наманган) — друге місце другої ліги зони Схід (дебют)
 «Текстильник» (Камишин) — друге місце другої ліги зони Центр (дебют)
 «Пардаугава» (Рига) — друге місце другої ліги зони Захід (дебют)

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Посилання 
 Перша ліга - 1991 
 Перша ліга - 1991   
 Soviet Union 1991  

91
СРСР